Theresienhof ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Theresienhof (Bad Saarow), Wohnplatz der Gemeinde Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Theresienhof (Börrstadt), Wohnplatz der Ortsgemeinde Börrstadt im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
 Theresienhof (Collenberg), Ortsteil der Gemeinde Collenberg im Landkreis Miltenberg in Bayern
 Theresienhof (Rathjensdorf), Ortsteil der Gemeinde Rathjensdorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein